Нічлава:
 Нічлава — річка в Україні, ліва притока Дністра.
 Нічлава, Nichlava — псевдонім музиканта Андрія Підлужного та назва однойменного гурту.
Нічлава — іменний дизель-потяг ДР1А-181.